Thomas Pakenham kan syfta på bland andra:

 Thomas Pakenham, 1:e baron Longford (1713–1766), irländsk peer
 Thomas Pakenham, 2:e earl av Longford (1774–1835), irländsk peer
 Thomas Pakenham, 5:e earl av Longford (1864–1915), irländsk peer
 Thomas Pakenham, 8:e earl av Longford (född 1933), brittisk historiker
 Thomas Pakenham (1757–1836), brittisk sjöofficer och politiker